

Географические названия 
  — село в Японии, находящееся в уезде Инасики префектуры Ибараки.

Японское имя 
 — японское женское имя.
Оно может быть записано различными сочетаниями кандзи () и в зависимости от этого приобретает различные значения.

Грузинское имя 
Михо () — грузинское мужское имя.

Известные носители 
 Борашвили, Михо — грузинский актёр и кинорежиссёр.
 Мосулишвили, Михо Анзорович — грузинский писатель.

Японские женские имена
Страницы значений:Тёзки